La stagione 2009 del Campionato mondiale Turismo (World Touring Car Championship) è stata la sesta edizione del campionato gestito dalla FIA, la quinta dal suo ritorno nel 2005. Inizia l'8 marzo, e termina il 22 novembre, dopo 24 gare. Il campionato, riservato a vetture con 2000 cm³, comprende due titoli, uno per i piloti e uno per i costruttori.

L'italiano Gabriele Tarquini ha vinto il titolo per i conduttori con 4 punti di vantaggio sul suo compagno alla SEAT Sport Yvan Muller, mentre il portacolori della BMW Team Germany, Augusto Farfus, è giunto terzo. Il titolo per le case è andato alla SEAT che ha preceduto la BMW di 13 punti. Tom Coronel ha vinto il titolo riservato ai piloti privati mentre il team SUNRED Engineering, quello per le scuderie.

Piloti e Team

Cambiamenti tra i piloti 
Cambio di team 
 Stefano D'Aste: Scuderia Proteam Motorsport → Wiechers-Sport
 Sergio Hernández: Scuderia Proteam Motorsport → BMW Team Italy-Spain
 Félix Porteiro: BMW Team Italy-Spain → Scuderia Proteam Motorsport
 Kristian Poulsen: Wiechers-Sport → Liqui Moly Team Engstler
 James Thompson: N-Technology → LADA Sport

Entranti Incluso chi nel 2008 corse sporadicamente
 Mehdi Bennani: pilota non a tempo pieno→ Exagon Engineering
 Tom Boardman: SEAT León Eurocup → SUNRED Engineering
 Marin Čolak: SEAT León Eurocup → Čolak Racing Team Ingra
 Vito Postiglione: Campionato italiano GT → Scuderia Proteam Motorsport

 Uscenti
 Pierre-Yves Corthals: Exagon Engineering → Campionato turismo belga
 Ibrahim Okyay: Borusan Otomotiv Motorsport → Non conosciuto
 Andrey Romanov: Liqui Moly Team Engstler → ADAC Procar Series

Calendario 
Il primo calendario provvisorio venne emesso nell'ottobre del 2008.

Vi è stato il debutto di Marrakech, che ha ospitato una gara il 3 maggio su un circuito cittadino. e vi è stato il rientro del circuito di Oporto.

Il 5 novembre 2008 la FIA ha emanato un nuovo calendario che prevede lo spostamento della data a Oschersleben dal 30 agosto al 6 settembre (al fine di evitare la concomitanza con il Gran Premio del Belgio di F1), e quello della Race of Japan a Okayama dal 25 ottobre al 1º novembre. La Race of Italy era inizialmente prevista a Monza ma venne poi spostata a Imola, con uno spostamento anche della data (dal 4 ottobre al 20 settembre).

Risultati e classifiche

Gare

Classifica piloti

Campionato costruttori

Trofeo per gli indipendenti Yokohama 

 Il Trofeo per indipendenti Yokohama utilizza un sistema di punteggio simile a quello per la classifica generale, anche se vengono premiati con un punto sia la pole che il giro più veloce. Inoltre ci sono tre punti in più qualora un pilota indipendente termini fra i primi 8. Per la gara di Macao vengono attribuiti doppi punti.

Trofeo per i team indipendenti Yokohama 

Solo i team che prendono parte a tutte le gare sono eligibili per i punti. Prendono punti solo le prime due vetture all'arrivo.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2009
2009